Ďábel z Vinohrad může být:

Ďábel z Vinohrad – divadelní hra Jiřího Suchého, ve které vystupuje Jiří Šlitr
Ďábel z Vinohrad (píseň) – píseň Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého z této hry
Ďábel z Vinohrad (album, 1970) – hudební album z roku 1970, reedice v roce 1987
Ďábel z Vinohrad (album, 2005) – hudební album z roku 2005
Ďábel z Vinohrad (kniha) – vzpomínková kniha Jiřího Datla Novotného na Jiřího Šlitra (2002, druhé vydání 2010)

Písně ze hry Ďábel z Vinohrad – EP z roku 1966
přezdívka Jiřího Šlitra